Виктор Гавриков:
 Гавриков, Виктор Николаевич (1957—2016) — литовский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер.
 Гавриков, Виктор Прокофьевич (род. 1943) — советский и российский учёный.